Колчигино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колчигино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Колчигино — деревня в Мошенском районе Новгородской области.